Са́кко и Ванце́тти:
 Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти — американские рабочие-революционеры (анархисты), выходцы из Италии, были казнены по обвинению в трёх убийствах. При этом многие люди были уверены в невиновности казнённых, и этот процесс стал для них символом беззакония и политических репрессий.
 «Сакко и Ванцетти» — грузовой пароход, подорвался на мине 15 апреля 1943 года около Геленджика. Также в честь Н. Сакко и Б. Ванцетти были названы ещё несколько судов.

Кинематограф 
 «Сакко и Ванцетти» — фильм, Италия-Франция, 1971 год.
 «Сакко и Ванцетти» — документальный фильм, США, 2006 год.

Населённые пункты и улицы 
 Сакко и Ванцетти (ранее — Малая Дамба) — посёлок в Красноармейском районе Волгограда.
 Сакко и Ванцетти — село в Донецкой области Украины.
 Сакко и Ванцетти — до 1948 года — название села Егорово в Ленинском районе Крыма
 Улица Сакко и Ванцетти — название улиц и переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Другое 
 «Сакко и Ванцетти» — картина Александра Тышлера.
 Детский санаторий им. Сакко и Ванцетти в Евпатории.
 Московский завод пишущих принадлежностей.